Камера може да се отнася за някое от следните понятия.

Оптични устройства 
 според предназначението
 360-градусова камера
 Видеокамера
 Кинокамера
 Охранителна камера
 Телевизионна камера
 Уеб камера
 Фотокамера

 според технологията
 Аналогова камера
 Дигитална камера

Друга техника 
 Газова камера
 Горивна камера
 Сушилна камера
 Хладилна камера

Анатомия 
 Очна камера
 Сърдечна камера

Други значения 
 Скрита камера

Вижте също 
 Камера обскура